

В технике 
 Supercharger — механический агрегат, осуществляющий принудительное нагнетание воздуха в двигатель внутреннего сгорания.
  — сеть станций быстрой зарядки электромобилей американской компании Tesla.
  — телекоммуникационный термин, который относится к конкретной стандартизированной реализации телекоммуникационной сети 3GPP 3G.

В искусстве
 Supercharger — альбом американской грув-метал-группы Machine Head (2001).
 Starpath Supercharger — модуль расширения для игровой консоли Atari 2600.
 Skylanders: SuperChargers — видеоигра.

В спорте
  — филиппинская баскетбольная команда.
  — бойцовская песня американской футбольной команды Сан-Диего Чарджерс.

См. также 
 Turbocharger